La Vie à l'envers est le titre de plusieurs œuvres :
 La Vie à l'envers, un documentaire belge de Lucien Backman en 1930 ;
 La Vie à l'envers, un film français d'Alain Jessua en 1964 ;
 La Vie à l'envers (Some Kind of Wonderful), un film américain de Howard Deutch en 1987 ;
 La Vie à l'envers, un téléfilm français d'Anne Giafferi diffusé en 2014.